Jules Barbier (schrijver) (1825-1901): een Franse dichter, toneelschrijver en tekstschrijver voor opera's;
Jules Barbier (architect) (1865-1910): een Belgische architect.